Hedley, groupe musical de Colombie-Britannique, Canada
Hedley, ville située dans la Vallée de l'Okanagan, Colombie-Britannique, Canada.
 Hedley, une ville du comté de Donley, au Texas, aux États-Unis.